Avila nebo Ávila může znamenat:

místopisný název
 Ávila, město v západním Španělsku
 Provincie Ávila
 Avila Beach (Kalifornie), osada v USA

příjmení
 Artur Avila (* 1979). brazilský matematik
 Gil González de Ávila (1559–1658), španělský historik
 Jan z Avily (1500–1569), katolický kněz, spisovatel, světec a Učitel církve
 Omar Avila, kubánsko-americký herec a producent
 Terezie z Avily viz Terezie od Ježíše (1515–1582), řeholnice, mystička a Učitelka církve